Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 1999 года прошёл 20—29 августа в городе Якутске (Россия) по швейцарской системе системе в 9 туров. В нём приняли участие 19 спортсменок из 10 стран.

Три спортсменки набрали по 13 очков. Между ними 17—22 декабря в Москве был проведён дополнительный турнир, по результатам которого
чемпионкой мира стала представительница Латвии Зоя Голубева. Второе место у представительницы Нидерландов Нины Хукман, на третьем месте представительница России Татьяна Тетерина.

Дополнительный раунд

Турнир

Ссылки 
 Результаты в базе данных toernooibase.kndb
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

1990-е годы в Якутии
Женщины 1999
1999 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Якутске
Август 1999 года
Спорт в России в 1999 году
Чемпионаты мира в России
Международные соревнования по международным шашкам в России